Courlis, nom normalisé des huit espèces de limicoles du genre Numenius ;
 Numénios d'Apamée ou Numenius d'Apamée en latin, philosophe du .